Шебенеры — исчезнувшее село в Сарпинском районе Калмыкии. Село располагалось при балке Хюре-Сала к юго-западу от озера Батыр-Мала

История 
Дата основания не установлена. Предположительно основано в результате перехода к оседлому образу жизни калмыков Шебенеровского аймака Малодербетовского улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии. В 1930-х село относилось к Сарпинскому улусу Калмыцкой АССР, являлось административным центром Шебенеровского сельсовета. 

28 декабря 1943 года калмыки, проживавшие в селе, были депортированы. Село, как и другие населённые пункты Сарпинского района, было передано в состав Сталинградской области. Не позднее 1948 года Шебенеровский сельсовет был упразднён, село включено в состав Обиленского сельсовета. Село отмечено на административной карте Сталинградской области 1956 года. Дата упразднения населённого пункта не установлена. На топографической карте 1985 года отмечено как нежилое

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сарпинского района